Saran pode significar:

Locais:
 Saran comuna francesa
 Saran uma cidade do Cazaquistão

Pessoas:
 Saran um lendário rei Irlandês

Outros:
 Saran sobrenome

Desambiguação